Коваленки — топоним

Белоруссия 
 Коваленки — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Украина 
 Коваленки — село, Любарский район, Житомирская область.
 Коваленки — село, Белопольский район, Сумская область.
 Коваленки — посёлок, Люботинский городской совет, Харьковский район.
 Коваленки (озеро) в Безлюдовке.